Denne liste over fredede bygninger i Hjørring Kommune viser alle fredede bygninger i Hjørring Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Hjørring Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Hjørring Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Hjørring Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments